

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Germain Joseph Hallez, (1769-1840), artiste peintre belge ;
 Léonce Hallez-Claparède, (1813-1870), homme politique français ;
 Louis-Joseph Hallez, (1804-18..), illustrateur d'ouvrages de piété français ;
 Paul Hallez, (1846-1938), zoologiste, embryologiste et biologiste marin français ;
 Paul Antoine Hallez, (1872-1965), peintre français ;
 Philippe Christophe Hallez, (1778-1844), militaire et homme politique français ;

Homonymie de patronyme